Mirror, Mirror eller Mirror Mirror  kan syfta på:

Mirror, Mirror (film) – en amerikansk film från 1990
Mirror, Mirror – en amerikansk familjefilm från 2012, se Spegel, Spegel (film)
Mirror, Mirror – engelsk originaltitel på TV-serien Spegel, Spegel (TV-serie)
Mirror, Mirror (album) – ett album av Kelly Price
Mirror Mirror (sång av Blind Guardian) – en sång av Blind Guardian
Mirror Mirror (Mon Amour) – en sång av musikgruppen Dollar